Заозёрное (до 1948 года Ялы́-Мойна́к; , ) — посёлок городского типа в западной части Крымского полуострова на юго-западном берегу Каламитского залива, на Евпаторийском мысе, примыкает к юго-западной части Евпатории (расстояние между центрами НП — 11 км, если по улице Аллея Дружбы). Курорт. Входит в .

Население

История 
Первое документальное упоминание села встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Байнак входил в Козловский кадылык Козловского каймаканства.
После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Евпаторийскому уезду. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Ялы-Мойнак был включён в состав Кудайгульской волости Евпаторийского уезда.

По Ведомости о волостях и селениях, в Евпаторийском уезде с показанием числа дворов и душ… от 19 апреля 1806 года в деревне Ели Буйнак числилось 14 дворов, 77 крымских татар 2 ясыров. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Джая байнак обозначена с 16 дворами. После реформы волостного деления 1829 года Ялы-Мойнак, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», остался в составе Кудайгульской волости. На карте 1836 года в деревне 19 дворов. Затем, видимо, вследствие эмиграции крымских татар в Турцию, деревня заметно опустела и на карте 1842 года Ялы-Мойнак обозначен условным знаком «малая деревня», то есть, менее 5 дворов.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Чотайской волости. В «Списке населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленном по результатам VIII ревизии 1864 года, Ялы-Мойнак — владельческая русская деревня, с 4 дворами и 20 жителями при колодцах. По обследованиям профессора А. Н. Козловского 1867 года, глубина колодцев в деревне составляла 2—5 саженей (4—10 м), вода в которых была «солёная, или горькая, или солоновато-горькая».

Сподвижник Станиславского Л. А. Сулержицкий проповедовал создание сообщества («ордена») актёров, распространяющееся за пределы совместного духовного существования в физическую сферу. В 1912 году он приобрел земельный участок под Евпаторией (ныне Заозёрное) для создания «Земледельческой колонии» актеров первой студии МХАТа.  В том числе предполагался совместный отдых и физический труд, что, несмотря на препятствия, на 3 лета удалось реализовать в крымских владениях Станиславского в Евпатории.

В 1913 году рядом с «Земледельческой колонией» супругами караимами Гелелович был создан детский санаторий, коммуна актёров помогала детям, позднее они объединились и санаторий в 1923 году получил название «Чайка» (ныне детский клинический санаторий «Чайка»).

По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Евпаторийский уезд, 1915 год, в Донузлавской волости Евпаторийского уезда числились: соляной промысел Ялы-Мойнак, 1-я часть (Меркурьева Ан. Ив.) — 3 двора, 20 человек приписного населения; деревня Ялы-Мойнак, 2-я часть (Синани А. П.) — 13 дворов, 72 человека приписного населения и 34 — «постороннего»; каменоломня Ялы-Мойнак (Уланова М. М.) — 12 дворов с татарскими жителями в количестве 73 человека приписного населения и 28 — «постороннего» и имение Ялы-Мойнак, 5-я и 6-я части (Танагоз И. и А. И.) — 9 дворов, 70 человек приписного населения и 7 — «постороннего». Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Ялы-Мойнак, Богайского сельсовета Евпаторийского района, числилось 42 двора, из них 37 крестьянских, население составляло 217 человек, из них 162 русских, 35 немцев, 11 татар, 6 греков, 1 украинец, 2 белоруса. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 343 человека.
В период с 1968 по 1977 год к Заозёрному присоединено село Песчанка.

Интересные факты 
 На территории посёлка расположено Греко-скифское городище «Чайка» — древнее поселение IV века до н. э.
 Вблизи посёлка находятся антенны одной из мощнейших систем дальней космической связи АДУ-1000 и П-400.

 Историческое название поселка сохранилось в названиях озёр п. Заозерного — Большое Ялы-Майнакское озеро и Малое Ялы-Майнакское озеро.

См. также 
 Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт пгт Заозёрное
 Информационно-познавательный сайт о посёлке Заозёрное

Посёлки городского типа Крыма
Курорты Крыма
Городской округ Евпатория